Yasen peut désigner un prénom originaire des Balkans, repris de Yasin (arabe), souvent repris par les Bulgares et Bosniaques, qui signifie arbre de cendre.
en bulgare (le nom étant écrit Ясеново) :
Yasenovo, village bulgare de l'obchtina de Rouen, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Yasenovo, village bulgare de l'obchtina de Kazanlak, situé dans l'oblast de Stara Zagora.